Филу, Фило ():
 Фило (Анфилоджино Гуаризи; 1905—1974) — бразильский и итальянский футболист.
 Филу (Филипе Андре Паула да Роша, род. 1974) — португальский футболист и тренер.